Жироманьї́, Жіроманьї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Територія Бельфор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 360 км на схід від Парижа, 85 км на північний схід від Безансона, 12 км на північ від Бельфора.

Історія 

У 1956-2015 роках муніципалітет перебував у складі регіону Франш-Конте. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Бургундія-Франш-Конте.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1411 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 3039,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 сайт Туристичне бюро муніципалітету Жироманьї 
 [ Розташування муніципалітету Жироманьї на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Територія Бельфор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Територія Бельфор